Ligue A siatkarzy 2017/2018 – 79. sezon walki o mistrzostwo Francji organizowany przez Ligue Nationale de Volley. Zainaugurowany został 13 października 2017 i trwał do 5 maja 2018 roku.

W sezonie 2017/2018 w Lidze Mistrzów Francję reprezentowały  i , w Pucharze CEV −  i , a w Pucharze Challenge − .

Mistrzem Francji po raz siódmy w historii została drużyna .

System rozgrywek 
W rozgrywkach wzięło udział 12 drużyn. Rozegrały one w fazie zasadniczej po 22 meczów systemem kołowym (mecz u siebie i rewanż u przeciwnika). Osiem najlepszych drużyn awansowało do fazy play-off, gdzie w ćwierćfinałach i półfinałach rywalizowały do dwóch zwycięstw. Finał składał się tylko z jednego spotkania i wyłonił mistrza Francji. Nie były rozgrywane mecze o miejsca 3-8. Najsłabsza drużyna po fazie zasadniczej spadła do Ligue B, natomiast przedostatnia drużyna rywalizowała w barażach z drużynami z miejsc 2-8 z Ligue B o utrzymanie się w Ligue A.

Drużyny uczestniczące

Faza zasadnicza

Tabela wyników

Terminarz i wyniki spotkań 

 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
|}

Tabela fazy zasadniczej

Faza play-off

Drabinka

Ćwierćfinały 
(do 2 zwycięstw)

Półfinały 
(do 2 zwycięstw)

Finał

Klasyfikacja końcowa

Bibliografia 
 

2017 we Francji
2017 w piłce siatkowej
2018 we Francji
2018 w piłce siatkowej
Pierwszy poziom rozgrywek siatkarskich we Francji